Павел Яковлевич Курзнер (1(13).12.1886, Санкт-Петербург — январь 1948, Ленинград) — советский актёр театра и кино, оперный певец (бас), артист эстрады.

Биография 
В 1900—1912 гг. обучался пению в Петербургской консерватории (класс С. Габеля).
В 1910—1914 гг. пел в Петербургском Народном доме (антреприза Н. Фигнера).
В 1914—1922 гг. — солист Мариинского театра.
Среди партий: Лепорелло, Сусанин, Пимен, Фарлаф, Мефистофель, Галицкий, Кочубей, Додон, Лоренцо «Ромео и Джульетта» и др. Выступал как концертный певец.
В 1922 году перешёл работать на драматическую сцену.
В 1929—1937 гг. — актёр и чтец на радио.
Поставил ряд оперных спектаклей.
В 1937—1948 гг. — руководитель оперного класса Ленинградской консерватории (с 1939 года — доцент).

Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге (слева, за могилой Владислава Стржельчика).

Фильмография 
 1926 «Песнь тундры», роль — Хлыстов, урядник
 1927 «Счастливые черепки», роль — Пётр
 1928 «Сторона лесная», роль — Аверьян Злыдня, лоцман
 1928 «Хабу», роль — Ням-Ням, охотник
 1929 «Бунт бабушек», роль — Пётр, шорный мастер
 1929 «Каан-Кэрэдэ», роль — летчик Ченцов
 1929 «Человек с портфелем», роль — Башкиров, ректор института
 1930 «Лицом к лицу», роль — Мохов, предпуштреста
 1930 «Наши девушки», роль — Голутва, токарь
 1930 «Поворот», роль — один из двадцатипятитысячников
 1930 «Хромоножка», роль — приёмный отец Ильки
 1931 «Секрет» (короткометражный)
 1931 «Ураган»
 1931 «Человек за бортом»
 1932 — Сердце Соломона — Костя
 1928 — Хабу («Лисий князек»)
 1929 — Каан-Кэрэдэ («Крылатый бог», «Жертвы крылатого бога»)
 1929 — Человек с портфелем
 1930 — Поворот («Земля горит»)
 1931 — Человек за бортом («Люди второго крещения»)
 1935 — Сокровища погибшего корабля — Додонов
 1939 — Станица Дальняя — казак Агеев

Известность помимо сцены 
В молодости был известным футболистом (играл защитником), выступал за клубы «Националы», «Меркур», «Спорт»  и сборную Санкт-Петербурга в 1905 — 1912 годах. Неоднократный победитель и призер чемпионатов города.

Библиография 
 Евгений Гершуни. Рассказываю об эстраде. Л., 1968.

Примечания

Ссылки 

Оперная труппа Мариинского театра